La Temporada 2012 del fútbol chileno abarca todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol profesional y amateur, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos, y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante 2012.

Torneos locales (Campeonatos regulares)

Primera División

Apertura 

Clasificación

Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif = Diferencia de gol
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</center>
</center>

Play-offs 

{{Copa de 8 clubes

| cuartos = 23 y 24 may. (ida) - 26 y 27 may. (vuelta)
| semifinal = 16 y 17 jun. (ida) - 23 y 24 jun. (vuelta)
| final = 28 jun. (ida) - 2 jul. (vuelta)

| RD1-equipo01 =  Universidad de Chile
| RD1-equipo02 =  Cobreloa
| RD1-goles01ida = 2
| RD1-goles02ida = 0
| RD1-goles01vuelta = 2
| RD1-goles02vuelta = 1

| RD1-equipo03 =  Deportes Iquique
| RD1-equipo04 =  Colo-Colo| RD1-goles03ida = 3
| RD1-goles04ida = 3
| RD1-goles03vuelta = 1
| RD1-goles04vuelta = 2

| RD1-equipo05 =  O'Higgins| RD1-equipo06 =  Unión La Calera
| RD1-goles05ida = 1
| RD1-goles06ida = 0
| RD1-goles05vuelta = 3
| RD1-goles06vuelta = 2

| RD1-equipo07 =  Universidad Católica
| RD1-equipo08 =  Unión Española| RD1-goles07ida = 0
| RD1-goles08ida = 3
| RD1-goles07vuelta = 1
| RD1-goles08vuelta = 1

| RD2-equipo01 =  Universidad de Chile| RD2-equipo02 =  Colo-Colo
| RD2-goles01ida = 0
| RD2-goles02ida = 2
| RD2-goles01vuelta = 4
| RD2-goles02vuelta = 0

| RD2-equipo03 =  O'Higgins| RD2-equipo04 =  Unión Española
| RD2-goles03ida = 0
| RD2-goles04ida = 1
| RD2-goles03vuelta = 2
| RD2-goles04vuelta = 1

| RD3-equipo01 =  Universidad de Chile| RD3-equipo02 =  O'Higgins
| RD3-goles01ida = 1
| RD3-goles02ida = 2
| Dos finales = si
| RD3-goles01vuelta = 2 (2)
| RD3-goles02vuelta = 1 (0)
}}
 Nota: En cada llave, el equipo ubicado en la primera línea es el que ejerce la localía en el partido de vuelta.

 Clausura 

Fecha de actualización: 14 de noviembre de 2012

Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif = Diferencia de gol
</center>

 Play-offs 

 Nota: En cada llave, el equipo ubicado en la primera línea es el que ejerce la localía en el partido de vuelta.

 Tabla general 2012 

Fecha de actualización: 14 de noviembre de 2012

Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif = Diferencia de gol

 Primera B 

 Tabla Anual de posiciones 
 Fecha de actualización: 4 de noviembre de 2012.

Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif = Diferencia de gol; (*) = Partido Pendiente 

{|
|- style="vertical-align: top;"
|

 Final por el subcampeonato y 2º Ascenso a Primera División 

 Pese a que empataron 3 a 3 en el marcador global, Ñublense ganó 7 a 6 en los lanzamientos penales y ascendió a la Primera División, para la temporada 2013. Por su parte Barnechea jugará la Liguilla de Promoción contra Cobresal.

 Liguilla de Promoción Primera División VS Primera B 

 Cobresal ganó por 4-3 en el marcador global y se mantiene en la Primera División, para la temporada 2013, mientras que Barnechea se mantiene en la Primera B, para la misma temporada mencionada.

 Everton ganó por 4-1 en el marcador global y asciende a la Primera División, para la temporada 2013, mientras que U. de Concepción desciende a la Primera B, para la misma temporada mencionada.

 Segunda División 

 Fase Nacional 

Fecha de actualización: 19 de agosto

Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif = Diferencia de gol

 Fase Pentagonal Clubes Filiales 

Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif = Diferencia de gol

 Nota 1: Unión San Felipe empezó con 19 puntos
 Nota 2: Colo-Colo empezó con 15 puntos
 Nota 3: Audax Italiano empezó con 14 puntos
 Nota 4: Unión Española empezó con 8 puntos
 Nota 5: Rangers B empezó con 4 puntos

 Fase Hexagonal 

Fecha de actualización: 23 de septiembre

Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif = Diferencia de gol

 Nota 1: Deportes Temuco empezó con 19 puntos
 Nota 2: Iberia empezó con 19 puntos
 Nota 3: Fernández Vial empezó con 15 puntos
 Nota 4: Deportes Copiapó empezó con 14 puntos
 Nota 5: Deportes Melipilla empezó con 14 puntos
 Nota 6: Fernández Vial  fue castigado con seis puntos por incumplimientos de pagos.
En caso de Igual puntaje, 1.º se consideran los Partidos Ganados, luego la Diferencia de Gol

 Semifinal y Final Play Off 

 Provincial Osorno no participará en lo que resta del actual campeonato, ya que fue desafiliado de la ANFP por deudas económicas, cuyo anuncio lo comunicó el presidente de la ANFP Sergio Jadue, en el consejo de presidentes efectuado el 31 de agosto de 2012, en la sede de la ANFP.

 Tercera División 

Fecha de actualización: 7 de julio

 Primera fase 

 Zona Norte 

 Tabla 

 Zona Sur 

 Tabla 

Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif = Diferencia de gol; [C] = Clasificado; [E] = Eliminado 

 Segunda fase 
Fecha de actualización: 18 de agosto

 Zona Norte 

 Tabla 

 Zona Sur 

 Tabla 

Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif = Diferencia de gol

 Nota 1: Enfoque y Colchagua Serán bonificados con 3 puntos.
 Nota 2: Provincial Talagante y Deportes Linares Serán bonificados con 2 puntos.
 Nota 3: San Antonio Unido y Trasandino Serán bonificados con solo 1 punto.
 Nota 4: Deportes Quilicura y Deportes Valdivia No Serán bonificados y arrancarán esta liguilla zonal, para la fase final del torneo, sin puntos.
En caso de Igual puntaje, 1.º se consideran los Partidos Ganados, luego la Diferencia de Gol

 Fase final 
Fecha de actualización: 15 de septiembre

 Tabla 

Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif = Diferencia de gol

Deportes Linares, Provincial Talagante, San Antonio Unido y Trasandino, ya aseguraron por adelantado y como mínimo, su ascenso a la Segunda División para la temporada 2013; pero a pesar de que disputarán igual la Liguilla Final de Tercera División, tienen todavía chances de ascender a la Primera B para la temporada 2013, ya que solo les bastará ser campeón de la Segunda División 2012 o derrotar al equipo que ocupe el penúltimo lugar, de la tabla acumulada de la Primera B 2012, en la Liguilla de Promoción entre Primera B y Segunda División.

 Play-off por el 5º Ascenso a Segunda División 2013 

Enfoque, tercero de la Zona Norte, y Deportes Valdivia, tercero de la Zona Sur en la segunda fase del torneo de Tercera División, deberán jugar un Play-Off en partidos de ida y vuelta, para determinar al 5º equipo que ascenderá a la Segunda División 2013.

Deportes Valdivia ganó 6 a 3 en el marcador global y ascendió a la Segunda División Profesional para la temporada 2013. Por su parte Enfoque, se mantendrá en esta categoría para la misma temporada.

 Play-off por el Descenso a Cuarta División 2013 
Municipal La Pintana, último de la Zona Norte, y Deportes Rengo, último de la Zona Sur en la primera fase del torneo de Tercera División 2012, debieron jugar en partidos de ida y vuelta, para determinar al equipo que mantendrá la categoría para la temporada 2013 y al equipo que descenderá a la Cuarta División para la misma temporada.

Municipal La Pintana ganó 1 a 0 en el marcador global y se mantiene en la Tercera División, para la temporada 2013. Entre tanto Deportes Rengo desciende a la Cuarta División, para la misma temporada mencionada.

 Cuarta División 

Fecha de actualización: 8 de septiembre

 Primera fase 

 Zona Central 

 Tabla 

(*) A Ferroviarios se le descontaron 3 puntos por alinear a un jugador suspendido en el partido contra Juv. Puente Alto

 Zona Sur 

 Tabla 

(1) Unión Molina fue castigado con la pérdida de 3 puntos en el partido disputado en la primera rueda contra Malleco Unido, ya que un jugador no firmó la planilla. Además el marcador final es Malleco Unido 1 Unión Molina 0

Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif = Diferencia de gol

 Segunda fase (Ascenso) 
Fecha de actualización: 20 de octubre

 Zona Central 

 Tabla 

 Zona Sur 

 Tabla 

Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif = Diferencia de gol

 Nota 1:  Deportes Santa Cruz y San Bernardo Unido Serán bonificados con 3 puntos.
 Nota 2: Malleco Unido y Defensor Casablanca Serán bonificados con 2 puntos.
 Nota 3: General Velásquez y Pudahuel Barrancas Serán bonificados con solo 1 punto.
 Nota 4:  Unión Molina y Ferroviarios  No Serán bonificados y arrancarán esta liguilla zonal sin puntos.
En caso de Igual puntaje, 1.º se consideran los Partidos Ganados, luego la Diferencia de Gol

 Segunda fase (Descenso) 
Fecha de actualización: 20 de octubre

 Zona Central 

 Tabla 

 Zona Sur 

 Tabla 

Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif = Diferencia de gol

 Fase final 

Fecha de actualización: 15 de diciembre

 Resultados 

 Tabla 

Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif = Diferencia de gol

 Campeón 

 Play-off por el 5º Ascenso a Tercera División 2013 

Debido a los incidentes producidos en el partido de vuelta, se disputó un partido de definición en la ciudad de Rancagua, cuyo ganador fue General Velásquez, el cual asciende a la Tercera División para el año 2013

 Ascensos y Descensos 

 Torneos locales (campeonatos interdivisionales) 

 Copa Chile 

 Torneos internacionales 
Véase además Anexo:Clubes chilenos en torneos internacionales

 Copa Libertadores 

Los equipos que fueron a la Copa Libertadores 2012 son:

 Universidad de Chile: Semifinalista. Perdió en semifinales frente a Boca Juniors (V: 2-0, L: 0-0).
 Universidad Católica: Eliminado en segunda ronda, por puntaje tras Unión Española, Bolívar y Junior (6 PJ, 1 PG, 3 PE, 2 PP, 6 GF, 11 GC).
 Unión Española: Octavofinalista. Perdió en octavos de final frente a Boca Juniors (V: 2-1, L: 2-3).

 Copa Sudamericana 

Los equipos que fueron a la Copa Sudamericana 2012 son:

 Universidad de Chile: Cuartofinalista. Perdió en cuartos de final frente a São Paulo (L: 0-2, V: 5-0).
 Universidad Católica:Semifinalista Eliminado por São Paulo (L: 1-1, V: 0-0).
 Cobreloa: Eliminado en segunda fase frente a Barcelona (L: 0-0, V: 4-3).
 O'Higgins: Eliminado en primera fase frente a Cerro Porteño (L: 3-3, V: 4-0).
 Deportes Iquique: Eliminado en primera fase frente a Nacional (L: 2-0, V: 4-0).

 Copa Suruga Bank 

 Universidad de Chile: Subcampeón. Perdió la final frente a  Kashima Antlers 2(7)-2(6).

 Recopa Sudamericana 

 Universidad de Chile: Subcampeón. Perdió la final frente a  Santos (L: 0-0, V: 2-0).

 Selección nacional 

La selección adulta continúa su etapa clasificatoria para la Copa Mundial de Fútbol de 2014, en Brasil. El conjunto fue dirigido por Claudio Borghi desde el 24 de febrero de 2011, en reemplazo de Marcelo Bielsa, quien renunció el 4 de febrero de aquel año por diferencias con la dirigencia de la ANFP. Luego de 20 meses en el cargo, y tras la derrota estrepitosa por 3-1 frente a Serbia, el directorio del ente rector del balompié chileno cesó de su cargo al Bichi.

Esta tabla cubre los partidos clase A de la FIFA que la selección disputa en el curso de este año.

 Estadísticas 

 Victorias: 4
 Empates: 1
 Derrotas: 6
 Goles a favor: 15
 Goles en contra: 18
 Diferencia de goles: -3
 Rendimiento: 39,39%
 Total de Partidos: 11'''

Goleadores

Selección chilena sub-23

Partido no oficial 

<center>
{| class="wikitable" width=100%
|-bgcolor=#006699 style="color:black;"
!width=16%|Fecha
!width=25%|Lugar
!width=13%|Rival
!width=6%|Marcador
!width=10%|Competencia
!widht=30%|Goles Anotados
|- align=left bgcolor="#ffdddd"
|11 de julio de 2012
| Estadio Domingo Burgueño MiguelMaldonado, Uruguay
|
|align=center| 6 - 4
| Amistoso
|<small> Henríquez , Muñoz , Ubilla 
|}

Referencias

Enlaces externos 
 Base de datos RSSSF
 Sitio oficial ANFP
 Prensafutbol
 Deportes en Terra
 Anexo:Temporada 2012 (Chile) - Asistencia de Público

 
Temporadas del fútbol chileno